Олена Дмитрівна Росляк (з дому — Пігут; 9 листопада 1903, м. Тернопіль, Австро-Угорщина — р. і м. см. невід.) — українська громадська діячка, меценатка. Дружина Михайла, мати Роксолани Росляків.

Життєпис 
Закінчила учительську семінарію в м. Чортків. У цьому ж місті: довголітня голова «Союзу українок», солістка хору «Боян», активна в українських товариствах повіту.

Від 1948 — в Канаді (м. Едмонтон). Культурно-освітня референтка при єпархіяльних і крайових управах Ліґи українських католицьких жінок Канади, діяльна в Об'єднанні українських педагогів; організаторка розповсюдження української ліератури. Фундаторка-меценатка Енциклопедії українознавства та инших видань.

Джерела 
 

Українці Канади
Українські громадські діячки
Українські меценати
Персоналії:Чортків